Rasender Roland – nome con cui è comunemente nota la Rügensche Bäderbahn, ferrovia dell'isola di Rügen
 Rasender Roland – attrazione dell'Hansa-Park di Sierksdorf